Кочха́н () — уезд в провинции Чолла-Пукто, Южная Корея.

Города-побратимы 
Кочхан является городом-побратимом следующих городов:

  Кванакку, Сеул, Республика Корея
  Сонбукку, Сеул, Республика Корея
  Тоннэгу, Пусан, Республика Корея
  Санджу, провинция Кёнсан-Пукто, Республика Корея
  Цзаочжуан, провинция Шаньдун, Китай

Ссылки 
 Сайт правительства города.

Уезды Республики Корея
Чолла-Пукто